Julija Bejhel'zymer e Ol'ga Savčuk erano le detentrici del titolo ma la Savčuk non ha partecipato a questa edizione del torneo. La Bejhel'zymer ha fatto coppia con Eva Hrdinová venendo tuttavia eliminate al primo turno.

Ysaline Bonaventure e Demi Schuurs hanno sconfitto in finale la coppia italiana formata da Gioia Barbieri e Karin Knapp per 7-5, 4-6, [10-6].

Teste di serie

  Klaudia Jans-Ignacik /  Kristina Mladenovic (quarti di finale)
  Klára Koukalová /  Kateřina Siniaková (quarti di finale)

  Ljudmyla Kičenok /  Nadežda Kičenok (semifinale)
  Julija Bejhel'zymer /  Eva Hrdinová (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Katowice Open 2015
WTA Tour 2015